Новгородский округ — административно-территориальная единица Ленинградской области, существовавшая в 1927—1930 годах. Административный центр — город Новгород.

Новгородский округ был образован 1 августа 1927 года в составе Ленинградской области. В него вошли территории упразднённых Новгородского, Старорусского и Демянского уездов Новгородской губернии.

По постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года Новгородский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Ленинградской области.

Административное деление 
Округ был разделён на 19 районов: 
 Белебёлковский, 
 Бронницкий, 
 Волотовский, 
 Демянский, 
 Залучский, 
 Крестецкий, 
 Луженский, 
 Маловишерский, 
 Медведский, 
 Молвотицкий, 
 Новгородский, 
 Подгощский, 
 Поддорский, 
 Полновский, 
 Польский, 
 Солецкий, 
 Старорусский, 
 Черновский, 
 Чудовский.

В 1928 году Луженский район был переименован в Лычковский.

По данным на 1929 год в округе существовало 7 национальных сельсоветов:
 В Крестецком районе — Комзовский, Яблоня эстонские
 В Новгородском районе — Ермолинский латышский; Ново-Николаевский немецкий
 В Чудовском районе — Деревский, Коломовский латышские; Ново-Александровский немецкий.

Примечания 

Округа РСФСР
1920-е годы в Ленинградской области
Административные единицы, образованные в 1927 году
Появились в 1927 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году